Gerry Weber Open 2015 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 500 w sezonie 2015 z cyklu Gerry Weber Open rozgrywany w dniach 15–21 czerwca 2015 roku w Halle na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 1 574 640 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015
2015 w Niemczech